Schepel kan verwijzen naar:

 Schepel (geslacht), familie
 schepel (oppervlaktemaat), oude oppervlaktemaat
 schepel (inhoudsmaat), oude inhoudseenheid: